LNC steht für:
 Low Noise Converter, eine Komponente eines Satellitenreceivers, siehe Rauscharmer Signalumsetzer
 Lincoln National Corporation, ein amerikanisches Unternehmen der Versicherungs- und Investmentbranche, siehe Lincoln National
 Leszynski Naming Convention, eine Anleitung für die Namensgebung von Variablen in Computerprogrammen, siehe Reddick-Namenskonvention
 LNC Property Group, einen irischen Finanzdienstleister
 Ligue Nationale du Cyclisme, den französischen Profi-Radsport-Verband
 der IATA-Code von Lengbati, einem Flughafen in Papua-Neuguinea

LNÇ ist eine Abkürzung für
 Lëvizja Nacional Çlirimtarë, eine albanische Befreiungsbewegung

Abkürzung